

Geografia
 Lago Bruin – lanca del Mississippi, in Louisiana

Persone
 Jan Bruin – ex calciatore olandese
 Jan Bruin – ex cestista olandese
 Will Bruin – calciatore statunitense

Pagine correlate
 De Bruin